

Patronyme 
 Albert-Louis Chappuis (1926-1994), écrivain et éditeur vaudois ;
 André Chappuis (né en 1956), ancien coureur cycliste professionnel français ;
 Charyl Chappuis (né en 1992), footballeur suisse ;
 Claude Chappuys, parfois orthographié Chappuis (1500-1572), poète français ;
 Eustache Chappuis (vers 1491 – 1556), diplomate savoyard, ambassadeur de Charles-Quint à la cour d'Angleterre ;
 Friedrich-Wilhelm von Chappuis (1886–1942), General der Infanterie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 James Chappuis (1854–1934), chimiste français ;
 et la , une bande d'absorption de l'ozone ;
 Jean-Louis Chappuis (1784-1840), homme politique suisse ;
 Liliane Chappuis (1955-2007), femme politique suisse ;
 Marie-Claude Chappuis (1969-), chanteuse d'opéra suisse ;
 Mélanie Chappuis (né en 1976), femme de lettres suisse ;
 Paul Chappuis (1816-1887), photographe et inventeur français ;
 Philippe Chappuis (né en 1967), auteur suisse de bande dessinée connu sous le pseudonyme de Zep ;
 Pierre Chappuis (1930-2020), poète et critique littéraire suisse.

Voir aussi 
 Marie Barbey-Chappuis (née en 1981), femme politique suisse, conseillère administrative (exécutif) de la ville de Genève (depuis 2020), membre du Parti démocrate-chrétien ;
 Eduardo Dibós Chappuis (1925-1973), homme politique péruvien ;
 Jason Lamy-Chappuis (né en 1986), skieur français spécialiste du combiné nordique ;
 Musée Chappuis-Fähndrich, musée suisse sur la vie quotidienne au temps passé dans le Jura.

Références 

Patronyme savoyard
Patronyme suisse